Capucine Delaby, actrice française ;
Philippe Delaby (1961-2014), dessinateur belge de bande dessinée.